Ladies' Night ou Ladies Night peut désigner :
 Ladies' Night, le  du groupe de disco Kool & The Gang sorti le  ;
 Ladies' Night une chanson extraite de cet album ;
 Ladies Night, un film de 1983 réalisé par Enzo Giobbe avec Stella Stevens ;
 , un film mexicain de Gabriela Tagliavini sorti en 2003 ;
 , une pièce d'Anthony McCarten et Stephen Sinclair.